Вона́  — в українській мові — займенник третьої особи жіночого роду. Докладніше див. :wikt:вона.

 Во́на — грошова одиниця Південної та Північної Кореї.

Населені пункти 
 Вонна — муніципалітет у Франції.
 Вона - переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Пірс штату Вашингтон.

Музика 
 Вона (альбом) — третій альбом Олександра Пономарьова.
 Вона (пісня) — пісня Костя Москальця.
 Вона — пісня та відеокліп українського співака Аркадія Войтюка.

Кіно 
 Вона (фільм, 2013) — фільм Спайка Джонза.
 Вона (фільм, 2016) — фільм Пола Верговена.

Особи 

 Габор Вона (1978) — угорський політик-націоналіст.

Див. також 
 він
 вон